Клэй — означает следующее:

Персоналии 
 Клэй, Брайан (род. 1980) — американский легкоатлет, специализируется в десятиборье.
 Клэй, Уилл (род. 1991) — американский легкоатлет, специализируется в тройном прыжке.
 Клэй, Эндрю Дайс (род. 1957) — американский актёр и комик.

См. также 
 Клей (значения)